Минков е българско фамилно име, производно от личното име Минко. Може да се отнася за някое от следните лица.

Минков 
 Борис Минков (р. 1971), български писател и литературен критик
 Васил Минков (р. 1914), български агроном, учен (професор)
 Георги Минков, няколко души с това име
 Димитри Минков (Dimitrie Mincu), глава на Кишинев (1849-1854, 1858-1866)
 Звезделин Минков (р. 1959), български актьор
 Иван Минков (1893 – 1925), български офицер
 Игнат Минков, няколко души с това име
 Йордан Минков (1911 – 1995), български лесовъд
 Константин Минков (1878 – 1929), български дипломат
 Любимо Минков (ХХ – ХХІ век), български керамик и режисьор
 Любомир Минков (р. 1957), български журналист
 Маргарит Минков (1947 – 1997), български писател
 Марин Минков, рождени имена на патриарх Максим Български (1871 – 2012)
 Марко Минков (1909 – 1987), български учен (англицист)
 Минко Минков, няколко души с това име
 Михаил Минков (ХХ – ХХІ век), български учен (антрополог)
 Пенчо Минков (р. 1934), български машинен инженер, учен (ст.н. с.)
 Светослав Минков (1902 – 1966), български писател и преводач
 Тодор Минков, няколко души с това име
 Цанко Минков (1856 – 1944), български революционер
 Цветан Минков, няколко души с това име
 Яшо Минков (р. 1963), български икономист и депутат (XXXVIII НС)

Минкова 
 Анжела Минкова (р. 1955), българска художничка и скулпторка
 Виолета Минкова (1932 – 1992), българска актриса
 Донка Минкова (р. 1944), българска филоложка
 Илияна Минкова (р. 1960), българска художничка
 Лиляна Минкова (р. 1932), българска филоложка и преводачка

Вижте също 
 Минков хан
 Полковник Минково

Български фамилни имена